Кубок Екстракляси 2006—2007 — 7-й розіграш Кубка Екстракляси. У змаганні брали участь 16 команд. Титул вперше здобула Дискоболія (Гродзиськ-Великопольський).

Календар

Груповий раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/30 травня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/31 травня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/29 травня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 травня/1 червня 2007

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/7 червня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/7 червня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Екстракляси на rsssf 
 Кубок Екстракляси на soccerway 

2006–2007
2006 у футболі
2007 у футболі